Duilian – tipo di verso poetico cinese
 Duilian – metodo delle arti marziali